Hindoeïsme: Lokapala (hindoeïsme), een beschermheilige van de vier windrichtingen 
Boeddhisme: een van de Vier Hemelse Koningen